Cleònim d'Atenes, orador atenenc 
 Cleònim, militar espartà
 Cleònim d'Esparta, príncep espartà.